

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Richg“ beginnt.

Richg 



Richga 
 Richgard von Sponheim († 1151), Markgräfin der Nordmark, Gräfin von Stade